Harmon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Harmon Township (Arkansas)
 Harmon Township (Illinois)
 Harmon Township (Kansas)
 Harmon Township (South Dakota)